AACO oder AAco steht als Abkürzung für:

 Arab Air Carriers Organization, Vereinigung arabischer Fluggesellschaften
 Australian Agricultural Company, Rinderzuchtgesellschaft in Australien

AACO